David Urquhart ist der Name folgender Personen:

*David Urquhart (Politiker) (1805–1877), schottischer Politiker und Autor
 David Urquhart (Bischof) (* 1952), britischer anglikanischer Bischof
 David Urquhart, Baron Tayside (1912–1975), schottischer Unternehmer
 David Urquhart (Eishockeyspieler) (* 1984), italo-kanadischer Eishockeyspieler